Le mot historique est employé sous plusieurs formes.

Nom
Narration chronologique d'événements passés, avec leurs circonstances.

Adjectif  

 Attesté par l'histoire, dont l'existence est considérée comme objectivement établie.
 Faits historiques. Moments importants dans l'histoire d'un lieu, d'une chose ou d'une personne.
 Bande dessinée historique.
 Film historique.
 Monument historique.
 Roman historique.
 Romance historique.
 Roman policier historique.

Substantif 
Un historique informatique est un fichier informatique ou une base de données qui enregistre toutes les différentes actions ou opérations successives qui se sont déroulées au cours du temps, ceci afin d'en assurer la traçabilité à toutes fins utiles. L'historique peut servir par exemple à vérifier et justifier une facturation, ou à remonter ou dérouler le fil des opérations pour trouver l'origine d'une panne ou d'une faille logique éventuelle dans le cadre d'opérations d'audit, de dépannage et/ou de maintenance.

Sources et références